Отаго () — полуостров в Новой Зеландии.

Полуостров Отаго расположен на юго-востоке Южного острова, с холмистым рельефом, является местом обитания нескольких видов ластоногих, пингвинов и морских птиц. Является одной из северных окраин ареала великолепных пингвинов.

Выступает в океан более чем на 20 км. Ширина от 1,5 до 9 км.

Примечания 

Полуострова Новой Зеландии
Томболо (форма рельефа)